Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1975/76 wurde zum 17. Mal der Vereinsgeschichte der EC KAC.

Bundesliga

Modus 
Die acht Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils vier Mal gegeneinander.

Endtabelle (24 Runden) 
 #  Team              GP    W   T    L    Tore      P
 1. EC KAC            28   20   3    5   149: 86   43
 2. ECS Innsbruck     28   17   4    7   132: 83   38
 3. ATSE Graz         28   13   6    9   121: 88   32
 4. HC Salzburg       28   13   3   12   121:121   29
 5. VEU Feldkirch     28   13   2   13   123:134   28
 6. Kapfenberger SV   28   12   1   15   116:127   25
 7. WAT Stadlau       28    7   1   20    92:172   15
 8. Wiener EV         28    5   4   19    77:120   14

 17. Meistertitel für den EC KAC.
 Der WEV musste in die Relegation gegen den Nationalliga-Meister VSV.

Relegation 
 Wiener EV – EC VSV: 6:2, ?:?
 Der Wiener EV verbleibt in der Bundesliga.

Nationalliga

Endtabelle (20 Runden) 
 1. EC VSV
 2. Union Krems
 3. EK Zell am See
 4. EHC Lustenau
 5. SV Leoben
 6. EC Kitzbühel

 Der EC VSV qualifizierte sich als Nationalliga-Meister für die Relegationsspiele gegen
 den WEV (s. o.), der EC Kitzbühel musste in die Relegation um den Klassenerhalt.

Relegation 
 EC Kitzbühel – Spetrans: 3:5, 8:1
 Der EC Kitzbühel verbleibt in der Nationalliga.

Regionalliga 
 Meister der Regionalliga Ost: Spetrans
 Meister der Regionalliga West: Ehrwald

Qualifikation für die Nationalliga-Relegation 
 Spetrans – Ehrwald: 4:2, 8:2
 Spetrans spielte somit gegen Kitzbühel um den Aufstieg in die Nationalliga (s. o.).

Weblinks 
 

1975
Bundesliga Osterreich